Луис Пастор (; род. 9 июня 1952 года, Берсокана, Испания () — испанский бард.

Биография 
Луис Пастор приехал из родного города в Мадрид в 60-х годах и сразу оказался в мадридской протестной и богемной среде, в знаменитом районе Вальекас. Устроился курьером в страховую компанию и заработал в 16 лет на свою первую гитару. Музыка стала его главным увлечением, а тематика песен — протестной.

Его импровизированные концерты собирали сотни слушателей. В 1970 году выехал в Европу, совершив турне с концертами по центрам приема эмигрантов в Германии, Франции и Бельгии. В 1972 году бросает работу в страховой компании и полностью посвящает себя музыке. Вышедшие тогда же, в 1972 году его синглы «Забастовка безделья» и «Двумя годами позже» не прошли незамеченными и были оценены в кругах протестного движения. Его первая платинка выходит после смерти Франко и носит название «Верность». Следующие его записи и пластинки полностью отвечают духу времени — эпохи перехода к демократии.

Луиса Пастора несколько раз приглашают на телевидение на роль слепца, сочиняющего частушки в одной из программ. Злободневные стихи пользовались большими успехом и вышли в виде отдельной пластинки в 1983 году. Луис Пастори пишет музыку для спектаклей театра Гайо Вальекас. После первого этапа перехода к демократии, когда стало очевидно, что перемены в стране необратимы и накал политической борьбы спадает, песни Пастора обретают более лирическое звучание. В 1995 году он создает свою звукозаписывающую марку «Цветок ладанника» и выпускает свои диски уже под этой маркой. В 1996 и в 2002 годах выпускает «дискокниги» «Бортовой дневник» и «Я есмь» в коллекции журнала «Европеец». В 2008 году выходит его диск «Дуэты», где он поет вместе с Педро Геррой, Бебе и другими известными исполнителями.

Любопытные факты 
Важным историческим документом, почти манифестом испанских бардов современности, стало стихотворение Луиса Пастора «А что там с авторской песней?». В нём — обзор истории испанской авторской песни, про которую в Испании принято говорить в прошедшем времени, и утверждение её художественной, непреходящей ценности.

В 2002 году Луис Пастор был в Москве по приглашению Института Сервантеса, выступал с Педро Геррой в театре «Эрмитаж» при переполненном зале.

Дискография 
 Забастовка безделья/Двумя годами позже  (1972) Single, Als 4 Vents.
 Луис Пастор/  (1973) Single, Als 4 Vents.
 Верность/ (1975) Movieplay.
 Вальекас/ (1976) Movieplay.
 Мы рождены, чтобы быть свободными/  (1977) Movieplay.
 Рассвет/(1981) Movieplay.
 Частушки слепца/  (1983) RCA.
 Ничто не реально/ (1985) Fonomusic.
 По луне твоего тела/  (1986) Fonomusic.
 Воды апрель / (1988) PolyGram.
 Вживую/ (1991) Pasión.
 Вавилонская башня / (1994) Fonomusic.
 Цветок ладанника/ (1994) Flor de Jara.
 Цветок ладанника/ (1995) Flor de Jara.
 Бортовой дневник/  (1996) Edición de la revista El europeo.
 По морю на ладони/ (1998) Edición de la revista El europeo.
 Солнечный камень/ (2000) Edición de la revista El europeo.
 Я есмь/(2002) Edición de la revista El europeo.
 Передайте/(2004) 52PM16.
 Дуэты/(2006) Ariola.
 На углу времени/ (2006) Ariola.
 А что там с авторской песней?/ (2012)

Ссылки 
 Официальный сайт Луиса Пастора
 Луис Пастор о судьбе авторской песни в Испании
 Страничка Луиса Пастора на фейсбуке

Примечания 

Авторы-исполнители Испании
Барды Испании